HIDS ist eine Abkürzung für:

 Hostbasiertes Intrusion Detection System
 Hyper-IgD-Syndrom
 Hyper-IgD-Syndrom mit Rückfallfieber (Mevalonatkinase-Mangel)

Siehe auch:
 HITS

Abkürzung